Karpen (Kavajë), een plaats in de gemeente Kavajë in de Albanese prefectuur Tirana
Karpen (Nederland), een wijk van de Nederlandse stad Eindhoven
Karpen (Shijak), een plaats in de  gemeente Shijak in de Albanese prefectuur Durrës
Karpen (volk), een historisch volk op de Balkan